Willmes ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Willmes, deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Bernd Willmes (* 1952), deutscher römisch-katholischer Priester, Theologe und Rektor der Theologischen Fakultät Fulda
 Engelbert Willmes (1786–1866), deutscher Porträtmaler, Radierer und Kunsthändler
 Fritz Willmes (* 1906), deutscher Politiker (CDU)
 Gregor Willmes (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler, Musikschriftsteller und Kulturmanager
 Johann Benedikt Willmes (1743–1823), deutscher Jurist, Friedensrichter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wilmes